Erzeugnis steht für:

 Erzeugnis (Technik), ein physisches Produkt in der Technik und in der Wirtschaft
 den von einer Teilmenge eines Raumes aufgespannten Unterraum in der Mathematik, siehe Erzeugendensystem

Siehe auch: